Fluweelasitie
 Kortsnavelhoningasitie
 Langsnavelhoningasitie
 Schlegels asitie